Isole — шведская эпик-дум-метал-группа.

История 
Группа была образована в 1990 году гитаристами Кристером Ольссоном () и Даниелем Брюнтсе () и первоначально носила имя Forlorn. Было записано несколько демо, однако состав коллектива постоянно менялся, и после записи демо Waves of Sorrow в 1994 году деятельность группы была приостановлена.

В 2003 году с музыкантами связался лейбл I Hate Records. Ольссон и Брюнтсе вновь собрали группу, сменив при этом её название на Isole. Первый полноформатный альбом Forevermore был выпущен в 2005 году. За ним последовали мини-альбом The Beyond и второй полноформатный Throne of Void в 2006 году. После этого группа подписала контракт с Napalm Records и выпустила на новом лейбле ещё 3 альбома: Bliss of Solitude в 2008, Silent Ruins в 2009 и Born From Shadows в 2011 году.

Состав

Текущий состав 
 Daniel Bryntse — гитара, вокал
 Henrik Lindenmo — бас, вокал
 Crister Olsson — гитара, вокал
 Jonas Lindström — ударные

Бывшие участники 
 Kim Molin — ударные
 Magnus Helin — гитара
 Jan Larsson — бас
 Magnus Björk — гитара, вокал
 Per Sandgren — гитара

Дискография 
 2004 — Promo 2004 (демо)
 2005 — Forevermore (полноформатный)
 2006 — The Beyond (EP)
 2006 — Throne of Void (полноформатный)
 2008 — Bliss of Solitude (полноформатный)
 2009 — Silent Ruins (полноформатный)
 2011 — Born From Shadows(полноформатный)
 2014 — The Calm Hunter (полноформатный)
 2019 — Dystopia (полноформатный)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Дум-метал-группы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Исполнители Napalm Records
Квартеты